Uva – település Oroszországban, Udmurtföldön, az Uvai járás székhelye
 Uva – folyó Oroszországban, a Vala mellékfolyója
 Uva – tartomány Sri Lankában
 Uva, település az USA Missouri államában
 Uva, település az USA Wyoming államában